Torre longobarda, a Monza
 Torre longobarda, a Serravalle Pistoiese